Pop 'Til You Drop! — музичний альбом гурту A*Teens. Виданий 18 червня 2002 року лейблом MCA. Загальна тривалість композицій становить 40:32. Альбом відносять до напрямку поп / європоп.

Список пісень 
 Floorfiller — 3:13
 Can't Help Falling in Love — 3:04
 Let Your Heart Do All The Talking — 3:24
 Closer To Perfection — 3:11
 Hi And Goodbye — 4:13
 This Year — 2:52
 Slam — 3:04
 Cross My Heart — 3:35
 Singled Out — 4:13
 Oh, Oh…Yeah — 3:04
 In The Blink Of An Eye — 3:30
 School's Out — 3:02

Хіт-паради

Посилання 
Allmusic  огляд

Альбоми A*Teens
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми